Hotel Schweizerhof ist der Name folgender Hotels in der Schweiz:

 Hotel Schweizerhof Basel in Basel
 Hotel Schweizerhof (Bern) in Bern
 Hotel Schweizerhof (Flims) in Flims, Kanton Graubünden
 Hotel Schweizerhof Luzern in Luzern
 Hotel Schweizerhof (St. Moritz) in St. Moritz, Kanton Graubünden
 Hotel Schweizerhof Zürich in Zürich